

Rússia 
 Kariérnoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia

Ucraïna 
 Kariérnoie (Kherson), localitat de la província de Kherson, a Rússia